L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 24 mars au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Masters 1000.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de nombreux joueurs, dont le Big Three, dû au fait que le tournoi est le seul de la tournée américaine à la suite de la réorganisation du calendrier à cause de la pandémie de Covid-19 et qu'il est directement suivi de la saison européenne sur terre battue. C'est la première fois depuis  et le tournoi de Paris-Bercy en 2004 qu'un Masters 1000 se dispute sans le Big Three.

On note le forfait de l'Argentin Guido Pella, des Australiens Nick Kyrgios et John Millman, de l'Autrichien Dominic Thiem, des Britanniques Kyle Edmund et Andy Murray, du Croate Borna Ćorić, des Espagnols Pablo Andújar, Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich Fokina, Rafael Nadal et Albert Ramos-Viñolas, des Français Richard Gasquet, Gaël Monfils, Corentin Moutet, Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga, de l'Italien Matteo Berrettini, du Norvégien Casper Ruud, des Serbes Novak Djokovic et Filip Krajinović, des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka, et de l'Uruguayen Pablo Cuevas.

Ils sont respectivement remplacés par Lloyd Harris, Emil Ruusuvuori, Lorenzo Musetti, Federico Delbonis, James Duckworth, Federico Gaio, Yannick Hanfmann, Federico Coria, João Sousa, Mikael Ymer, Pedro Sousa, Daniel Elahi Galán, Yasutaka Uchiyama, Pierre-Hugues Herbert, Mikhail Kukushkin, Kwon Soon-woo, Sebastian Korda, Denis Kudla, Christopher O'Connell, Alexei Popyrin, Ilya Ivashka, Marcos Giron, Steve Johnson et Pedro Martínez.

Lauréats 
Le Polonais Hubert Hurkacz fait sensation lors de ce tournoi en éliminant un grand nombre de têtes de série et remporte son  en Masters 1000 en battant Jannik Sinner en finale. Il s'agit du  ATP de sa carrière en simple. Ce résultat lui permet de grimper de  au classement ATP.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Daniel Evans et Neal Skupski. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Sur les sept tournois auxquels ils ont participé depuis le début de la saison, les deux Croates ont disputé cinq finales et en ont remporté quatre d'entre elles.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2021)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Tennis masculin en 2021
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en mars 2021
Tennis en avril 2021
Sport en Floride en 2021
Sport aux États-Unis en mars 2021
Sport aux États-Unis en avril 2021